Сюняев () — татарская фамилия. Образована от имени Сюняй () — диалектного краткого варианта имени Сунгатулла ().

 Сюняев, Загидулла Исхакович (1915—2001) — советский нефтехимик и нефтепереработчик, доктор технических наук, профессор, Почетный академик АН РБ. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, Заслуженный деятель науки и техники БАССР.
 Сюняев, Рашид Алиевич (род. 1943) — выдающийся советский и российский астрофизик, действительный член РАН.
 Сюняев, Шамиль Рашидович (род. 1971) — профессор медицины на факультете медицины Гарвардского университета, сын Р. А. Сюняева.
 Сюняев, Али Рашидович (род. 1981) — профессор информатики Технологического института Карлсруэ, сын Р. А. Сюняева.